Сапотеки — индейский народ в Мексике. Расселены в штате Оахака и в некоторых районах штатов Чьяпас, Герреро, Веракрус. Численность — около  человек. По религии формально — католики, но сохраняют традиционные верования. Сапотеки не имеют единого этнического самосознания, метисированы, издавна имели контакты с народами михе, соке, хуаве, чонталь, испытали их влияние.

Название 
Изначально название было экзоэтнонимом, которое происходит из ацтекского языка и означает «жители места, где растёт сапотовое дерево».

Язык 
Язык — сапотек, относится к сапотекской группе ото-мангской языковой семьи. Диалекты: южный горный, северный горный, равнинный.

В древности у сапотеков существовала собственная сапотекская письменность (не дешифрована). В настоящее время сапотеки пользуются латиницей на основе испанской орфографии.

Быт 
Основные занятия — поливное земледелие (маис, бобовые, тыквенные, зерновые, сахарный тростник, огородные культуры), рыболовство, животноводство (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, птица), ремесла (кожевенное, ткачество).

Поселения (пуэбло) разные: густонаселенные, с густонаселенным центром и прилегающими хуторами, с разбросанной планировкой. Жилище — однокамерное, квадратное, глинобитное, деревянное, крыша — четырехскатная, соломенная. Кухня — вне дома.

Одежда — общемексиканского типа. Женщины повязывают голову платком наподобие тюрбана или широким шарфом, спускающимся до плеч.

Современные сапотеки заняты на сезонных работах на табачных, кофейных и сахарных плантациях, работают по найму в США. Ряд выдающихся деятелей Мексики, например, президент Бенито Хуарес, были по происхождению сапотеки.

Социальная организация 
Основа общества — малая семья. Родственники часто селятся по соседству. Брак — моногамный, патрилокальный или неолокальный.

Религия 
Из богов сапотеков известны: Питао-Шоо, Косаана и Уичаана, Косихо-Питао («великий Косихо»), Питао-Кособи, Питао-Сих, Питао-Пихи, Питао-Шикала, Коки-лао, Пишее.

Культура 

В быту и фольклоре заметно влияние традиций доиспанского прошлого. Существует сапотекское иероглифическое письмо, сходное с письмом ольмеков и майя. Опубликовано более  
Это надписи на каменных памятниках, победных стелах и в погребальных склепах.

Известные сапотеки 
 Рамирес Перес, Инес — крестьянка, сама себе сделавшая кесарево сечение.
 Хуарес, Бенито Пабло — президент Мексики.

См. также 
 Ольмеки
 Ольмекская культура
 Эпиольмеки
 Теотиуакан
 Чичимеки
 Майя (цивилизация)
 Ацтеки

Литература 
 Народы мира, историко-этнографический справочник, под ред. Ю. В. Бромлея, М.,1988.
 Энциклопедия «Народы и религии мира», под ред. В. А. Тишкова, М., 1998.
 Энциклопедия «Латинская Америка», том 2, М.,1982.
 Кинжалов Р. В. Орел, кецаль и крест. — М.: Наука, 1991. — 185 с.

Ссылки 

 Государства сапотеков и миштеков
 История, культура и искусство сапотеков

Народы Америки
Индейцы Центральной Америки